Невский переулок:

Белоруссия 
 Невский переулок (Минск)

Россия 
 Невский переулок (Белореченск)
 Невский переулок (Владикавказ)
 Невский переулок (Воронеж)